Ferrocarril Oeste peut désigner :

 Ferrocarril Oeste, club omnisports argentin, partie volley-ball ;
 Ferrocarril Oeste, club omnisports argentin, partie basket-ball ;
 Club Ferro Carril Oeste, club argentin de football fondé le  et basé à Caballito, quartier de Buenos Aires ;
 Ferrocarril Oeste Santafesino, compagnie de chemin de fer argentin qui desservait le sud des provinces de Santa Fe et Córdoba pendant le  ;
 Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, premier réseau de chemin de fer argentin inauguré dans la ville de Buenos Aires le  ;
 Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento, un des six chemins de fer qui composent le réseau ferroviaire argentin.